Esme (geslacht), een geslacht bij de libellen
 Eşme (stad), een Turkse stad
 Eşme (district), een Turks district